Svetovni pokal v smučarskih skokih 1986 je sedma sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1986 v športu
1986